Birchiş je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Arad pritoka rijeke Izvor. 

 Rijeke Rumunjske